Saint-Nazaire steht für:

Orte in Frankreich:
 Saint-Nazaire (Département Loire-Atlantique)
 Saint-Nazaire (Gard) (Département Gard)
 Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales) (Département Pyrénées-Orientales)
 Saint-Nazaire-d’Aude (Département Aude)
 Saint-Nazaire-de-Ladarez (Département Hérault)
 Saint-Nazaire-de-Pézan (Département Hérault)
 Saint-Nazaire-des-Gardies (Département Gard)
 Saint-Nazaire-de-Valentane (Département Tarn-et-Garonne)
 Saint-Nazaire-en-Royans (Département Drôme)
 Saint-Nazaire-le-Désert (Département Drôme)
 Saint-Nazaire-les-Eymes (Département Isère)
 Saint-Nazaire-sur-Charente (Département Charente-Maritime)
 Ablain-Saint-Nazaire (Département Pas-de-Calais)
 Saint-Avit-Saint-Nazaire (Département Gironde)

Verwaltungsgebiet in Frankreich:
 Arrondissement Saint-Nazaire (Département Loire-Atlantique)

Orte in Kanada:
 Saint-Nazaire (Québec)
 Saint-Nazaire-d’Acton (Québec)
 Saint-Nazaire-de-Dorchester (Québec)

Siehe auch:
 Nazarius (Heiliger)
 Kirche Santi Nazario e Celso
 St Nazaire Raid, ein britischer Angriff auf den Hafen von Saint-Nazaire während des Zweiten Weltkrieges, siehe Operation Chariot